Curtains může být:

 Curtains (film), kanadský horror z roku 1983
 Curtains (krátký film), krátký film z roku 1995
 Curtains (muzikál), muzikál z roku 2007
 Curtains (album, John Frusciante)
 Curtains (album, Tindersticks)
 Curtains (píseň, Peter Gabriel)
 Curtains (píseň, Red Flag)